La locuzione Guerra in Afghanistan può indicare diversi conflitti:

 Guerra anglo-afghana – conflitto militare fra l'Emirato dell'Afghanistan e l'Impero britannico tra il 1839 ed il 1919
 Prima guerra anglo-afghana – conflitto militare fra l'Afghanistan e l'Impero britannico tra il 1839 ed il 1842
 Seconda guerra anglo-afghana – conflitto militare fra l'Afghanistan e l'Impero britannico tra il 1878 ed il 1881
 Terza guerra anglo-afghana – conflitto militare fra l'Afghanistan e l'Impero britannico nel 1919

 Incidente di Panjdeh – crisi diplomatica tra l'Impero russo e l'Impero britannico del 1885

 Riforme di Amānullāh Khān e guerra civile (detta anche prima guerra civile) – dal novembre 1928 all'ottobre 1929, a seguito delle riforme del Re Amānullāh Khān (del Regno dell'Afghanistan) e dell'abdicazione di quest'ultimo, sotto la pressione di Habibullah Kalakānī, che prese il potere

 Guerra civile in Afghanistan (detta anche seconda guerra civile) – dal 27 aprile 1978 ad oggi
 Rivoluzione di Saur – insurrezione comunista avvenuta il 27 aprile 1978 e instaurazione della Repubblica Democratica dell'Afghanistan
 Guerra in Afghanistan (1979-1989) – combattuta tra il 1979 e il 1989, in seguito all'invasione da parte dell'Unione Sovietica (Repubblica Democratica dell'Afghanistan)
 Guerra civile in Afghanistan (1989-1992) – combattuta tra il 1989 e il 1992, in seguito al ritiro dell'Armata Rossa (Repubblica dell'Afghanistan)
 Guerra civile in Afghanistan (1992-1996) – combattuta tra il 1992 e il 1996, in seguito alla caduta del governo comunista e presa del potere da parte dei talebani (Stato islamico dell'Afghanistan)
 Guerra civile in Afghanistan (1996-2001) – combattuta tra il 1996 e il 2001, in seguito alla presa del potere da parte dei talebani (Emirato islamico dell'Afghanistan)
 Guerra in Afghanistan (2001-2021) – combattuta tra il 2001 e il 2021, in cui si fronteggiano da una parte ISAF ed Afghanistan e dall'altra al-Qaida e talebani (Repubblica islamica dell'Afghanistan)
Resistenza del Panjshir – combattuta dal 2021 in seguito alla nuova presa del potere da parte dei talebani
Conflitto talebani-ISIS – combattuto dal 2015 durante e dopo la guerra fra talebani e coalizione occidentale

Guerre che coinvolgono l'Afghanistan